Клар (Клэр) — личное имя. Исторически — мужское имя. Женские формы — Клара и Кларисса. От позднеантичного латинского имени Clarus со значением «Ясный/Яркий/Знаменитый». Также  — эпитет Аполлона (Аполлон Кларосский) по названию его святилища и оракула в городе Колофоне. 

В настоящее время имя продолжает использоваться во франкоязычных и англоязычных странах (Клэр,  или ), во втором написании как правило в качестве женского, но бывает мужским и во втором написании (например, :en:Claire Alexander). В Великобритании в 1974 году это было второе по популярности женское личное имя, в 1984 году — шестое, однако, по данным 1997 года это имя уже не входило даже в первую сотню популярных женских имён<ref>Claire   на сайте babynames.co.uk</ref>.

С именем Клар/Клэр (а также с именем святой Клары) связаны фамилии и топонимы Сен-Клер (фр.), Сент-Клэр (англ.) и Леклер (фр.; в написании  и ). Французские фамилии Клер, Леклерк и Леклер (в других франкоязычных написаниях) обычно происходят от слова «клерк» (изначально: образованный клирик; с конца XV века - писарь, секретарь). 

 Общая информация 
 Святой Клар — имя нескольких христианских святых. 
 Кларос  — эпитет Аполлона.

 Аристократия 
 Клэры — английский дворянский род.
 Граф Клэр — английский дворянский титул.
 Виконт Клэр — ирландский дворянский титул.
 Клэр, принцесса Люксембургская (в девичестве Клэр Маргаре́та Ладема́хер; род. 1985) — немецкий биоэтик, супруга принца Феликса Люксембургского.
 Клэр Бельгийская (урождённая Клэр Луи́з Кумбс; род. 1974) — принцесса Бельгийская, супруга принца Лорана.

 Фамилия 

 Клэр 
 Клэр, Алекс (род. 1985) — британский певец и сочинитель песен.
  (1938—2013) — английская актриса кино и телевидения.
 Клэр, Дастин (род. 1982) — австралийский актёр.
  (род. 1972) — австралийский политик.
 Клэр, Джиллиан (род. 1992) — американская актриса, продюсер и певица.
 Клэр, Джон (1793—1864) — английский поэт-крестьянин.
 Клэр, Кассандра (род. 1973; наст. имя Джудит Льюис (Рамелт)'') — американская писательница.
 Клэр, Мэри (1892—1970) — британская актриса театра, кино и телевидения.
  (род. 1976) — английская теле-актриса.
  (род. 1950) — адмирал ВМФ Великобритании, директор Национального морского музея Великобритании (2000—2007) и Оклендского военно-исторического музея (2011—2016).
  (1865–1929) — английский футболист.
  (1942—2007) — ирландский психиатр, радио- и телеведущий.

Де Клэр 
 де Клэр, Гилберт — несколько людей.
 де Клэр, Ричард, 2-й граф Пембрук (1130—1176) — англонормандский аристократ, представитель младшей линии дома Клэров, руководитель нормандского вторжения в Ирландию, 2-й граф Пембрук, титулярный граф Бекингем, лорд Лейнстера, юстициар Ирландии.
 де Клэр, Ричард, 3-й граф Хартфорд (ок. 1153 — 1217) — англонормандский аристократ.
  (? — 1137 или 1138) — англонормандский аристократ, основатель Тинтернского аббатства.

Топоним 

Австралия, штат Южная Австралия
  — город.
  — долина.
 

Ирландия
 Клэр — графство.
 Клэр — остров.
 Клэр — река.

Канада
 Клэр — озеро в Альберте.
  — деревня в Нью-Брансуике.
  — поселение в Саскачеване.

США
  — город в Айове.
  — город в Мичигане.
 Клэр — округ в Мичигане.
  — городок в штате Нью-Йорк.

Прочие страны
  — городок в Суффолке, Англия.
  — городок в ЮАР.

Составные топонимы
  — городок в Южной Дакоте (США).
 Клэркасл — деревня в Ирландии.
  — город в Айове (США).
 О-Клэр — ряд топонимов.
  — пригород Монреаля (Канада).
 Сент-Клэр — ряд топонимов.

Музыка 
  — песня (1972) Гилберта О’Салливана.
  — немецкая электропоп-группа (2012 — )

Прочее 
  — нефтяное месторождение в территориальных водах Шотландии.
  — американский фильм 2001 года.
  — язык программирования.
  — небоскрёб в Чикаго (Иллинойс, США).

См. также 
 Клэр-колледж 
 Claire’s
 Marie Claire
 Au clair de la lune
 Rosa 'Clair Renaissance'

Примечания